Kill Kill Kill – EP del gruppo punk statunitense Anti-Flag
Kill Kill Kill – album del gruppo punk statunitense Jerry's Kids